Haplotrema catalinense är en snäckart som först beskrevs av Hemphill 1890.  Haplotrema catalinense ingår i släktet Haplotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
catalinense